C20H23N – formula molecolare dell'amitriptilina
C20H23N – formula molecolare della maprotilina

Formule molecolari